The World Is Mine  – singolo di Ice Cube del 1997
 The World Is Mine  – singolo degli Hooverphonic del 2001
 The World Is Mine  – singolo di David Guetta del 2004